Een Zwitsers bedrijf van race motoren, zie Louis Christen Racing
Een begrip uit de IT, zie Least Cost Routing of Least Cost Router
Een rubber(peddel)boot van het Korps Mariniers
Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 
 Ligue Communiste Révolutionnaire, een Franse communistische politieke partij
 Socialistische Arbeiderspartij (België), in het Frans Ligue communiste révolutionnaire, een Belgische communistische politieke partij